Dannat steht für:
 Dannet, Landgemeinde in Niger, Afrika

Personen:
 Adolf Dannat (1885–1922), deutscher Politiker (KPD), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Horst Dannat  (* 1934), deutscher SED-Funktionär in der DDR und Generaldirektor des VEB Reisebüro der DDR